Олешенка — река в России, протекает по Псковскому району Псковской области. Длина реки — 14 км.

Начинается к югу от деревни Лекихино, течёт на северо-восток мимо деревень Лопатиха, Шунково, Велешово. Затем поворачивает на север, протекает через массив деревень Болдино, Осиновичи, Волково, Старина. Устье реки находится в 38 км по левому берегу реки Черёхи в селе Быстрецово.

Основной приток — Омшанка — впадает справа.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Великая. Относится к речному бассейну реки Нарва (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 01030000212102000029355.

Примечания 

Притоки Черёхи
Реки Псковского района